Forward Racing es un equipo suizo de motociclismo de velocidad que actualmente compite en el Campeonato del Mundo de Moto2 haciendo de equipo de fabrica de MV Agusta.

Historia 
El equipo comenzó a competir en el Campeonato del Mundo de MotoGP como el Hayate Racing Team, una versión reducida del equipo de fábrica de Kawasaki que se retiró de MotoGP de la temporada 2009 debido a la Gran Recesión. El equipo tomó su nombre de la palabra japonesa Hayate que significa huracán. El equipo administró una Kawasaki Ninja ZX-RR que fue conducida por Marco Melandri.

Kawasaki dejó de desarrollar piezas nuevas para la motocicleta en marzo de 2009, lo que significó que la participación de Kawasaki se limitó solo al servicio y mantenimiento de la motocicleta durante el resto de la temporada 2009. A pesar de esto, Melandri consiguió un resultado notable al quedar segundo en el Gran Premio de Francia.

En 2010, participaron como el Forward Racing en la nueva categoría, Moto2, con Jules Cluzel y Claudio Corti como sus pilotos utiliando las Suter MMXI. Cluzel logró la primera victoria del equipo en el Gran Premio de Gran Bretaña, además de conseguir un tercer puesto en el Gran Premio de Qatar, terminando séptimo en el campeonato. Mientras que Corti consiguió la primera pole position del equipo en Gran Bretaña, mismo gran premio que ganó Cluzel, su mejor resultado en la temporada fue el noveno puesto en el Gran Premio de San Marino.

En 2011, el equipo compitió con Cluzel y Alex Baldolini, quien luego fue reemplazado por Raffaele De Rosa. El mejor resultado del equipo en la temporada fue un cuarto puesto conseguidó por Cluzel en el Gran Premio de Gran Bretaña.

En 2018, MV Agusta anunció su vuelta al Campeonato del Mundo de Motociclismo después de 42 años compitiendo en el Campeonato del Mundo de Moto2. La vuelta de la marca al mundial quedó en manos del Forward Racing quien se encargargó de elegir a los dos pilotos que defenderían a la marca en la temporada 2019. Los pilotos escogidos por el Forward Racing para el retorno de MV Agusta, fueron el italiano Stefano Manzi y el suizo Dominique Aegerter.

Resultados en el Campeonato del Mundo 

(Carreras en negrita indican pole position, carreras en cursiva indican vuelta rápida)

Notas

Referencias

Enlaces externos 
 

Equipos de motociclismo